Пётр Золотарёв:
 Золотарёв, Пётр — кавалер Ордена Святого Георгия IV класса.
 Золотарёв, Пётр Алексеевич — боярский сын, служивший при астраханском митрополите Иосифе.
 Золотарёв, Пётр Иванович — архитектор, гражданский инженер.